Gabler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Andreas Gabler (1786–1853), tysk filosof
 Johann Philipp Gabler (1753–1826), tysk teolog
 Mathias Gabler (1736–1805), tysk musikskriftställare

Se även 
 Hedda Gabler

Tyska efternamn